Avon steht für:

 Avon Cycles, indischer Fahrradhersteller
 Avon Motor Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Avon Products, britische Kosmetikfirma
 Avon Publications, US-amerikanischer Verlag
 Avon Rubber, britischer Hersteller von gummibasierten Produkten
 Avon, britische Reifenmarke der Cooper Tire & Rubber Company
 Rolls-Royce Avon, Strahltriebwerk

Avon ist der Name folgender Fließgewässer

in Australien:
 Avon River (Cordeaux River), Nebenfluss des Cordeaux River in New South Wales
 Avon River (Gloucester River), Nebenfluss des Gloucester River in New South Wales
 Avon River (Lake Wellington), Zufluss des Lake Wellington in Viktoria
 Avon River (Swan River), Nebenfluss des Swan River in Western Australia

in Frankreich:
 Avon (Yerres), Nebenfluss der Yerres in der Île-de-France

in Kanada:
 Avon River (Ontario), Nebenfluss des Thames River
 Avon River (Bay of Fundy), in Nova Scotia

in Neuseeland:
 Avon River/Ōtakaro, Fluss in Christchurch und Canterbury
 Avon River (Waihopai River) in Marlborough

im Vereinigten Königreich:
 Avon (Fluss, Devon) in England
 Avon (Firth of Forth) in Schottland
 River Avon (Ärmelkanal), Fluss zum Ärmelkanal in Christchurch
 River Avon (Severn, Bristol), Nebenfluss des Severn bei Bristol
 River Avon (Severn, Tewkesbury), Nebenfluss des Severn bei Tewkesbury  
 Avon (Spey) in Schottland

Avon ist der Name folgender Orte:

Gemeinden in Frankreich:
 Avon (Seine-et-Marne)
 Avon (Deux-Sèvres)
 Avon-la-Pèze
 Avon-les-Roches

im Südpazifik:
 Avoninseln (Îles Avon), Teil der Chesterfieldinseln

im Vereinigten Königreich:
 County of Avon, ehemalige Grafschaft in England
 Avon (Hampshire)
 Avon (Wiltshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Avon (Alabama), im Houston County
 Avon (Arkansas), im Sevier County
 Avon (Colorado), im Eagle County
 Avon (Connecticut), im Hartford County
 Avon (Idaho), im Latah County
 Avon (Illinois), im Fulton County
 Avon (Indiana), im Hendricks County
 Avon (Iowa), im Polk County
 Avon (Kalifornien), im Contra Costa County
 Avon (Kentucky), im Fayette County
 Avon (Maine), im Franklin County
 Avon (Massachusetts), im Norfolk County
 Avon (Minnesota), im Stearns County
 Avon (Mississippi), im Washington County
 Avon (Cass County, Missouri)
 Avon (Ste. Genevieve County, Missouri)
 Avon (Montana), im Powell County
 Avon (New York), im Livingston County
 Avon (North Carolina), im Dare County
 Avon (Ohio), im Lorain County
 Avon (Pennsylvania), im Lebanon County
 Avon (South Dakota), im Bon Homme County
 Avon (Cache County, Utah)
 Avon (Iron County, Utah)
 Avon (Virginia), im Nelson County
 Avon (Washington), im Skagit County
 Avon (West Virginia), im Doddridge County
 Avon (Lafayette County, Wisconsin)
 Avon (Rock County, Wisconsin)
 Avon (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin
 Avon Forest (Virginia)
 Avon Heights (Pennsylvania)

Minen:
 Avon Millsite, Mine im Lewis and Clark County, Montana
 Avon Mine, Mine im Eagle County, Colorado
 Avon Pit, Mine im Garfield County, Colorado

Naturparks:
 Avon Bottoms State Natural Area, Park im Rock County, Wisconsin
 Avon Nature Study Area, Park im Oakland County, Michigan
 Avon Park Wildlife Management Area, Park im Polk County, Florida

im NRHP gelistete Objekte:
 Avon Apartments, in Ogden, Utah, ID-Nr. 87002158
 Avon Center Historic District, in Avon, Connecticut, ID-Nr. 04001570
 Avon Congregational Church, in Avon, Connecticut, ID-Nr. 72001342
 Avon Hill Historic District, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 83000782
 Avon Inn, in Avon, New York, ID-Nr. 91000423
 Avon Isle, in Avon, Ohio, ID-Nr. 10000456
 Avon Park Historic District, in Avon Park, Florida, ID-Nr. 90000486
 Avon Stock Farm, in Nicholasville, Kentucky, ID-Nr. 00000954
 Avon Township Hall, in Skanee, Michigan, ID-Nr. 81000302

AVON steht als Abkürzung für:
 Amtliches Verzeichnis der Ortsnetzkennzahlen in Deutschland (veraltet)

Siehe auch:
 Avon Park
 Avon Township
 Stratford-upon-Avon

Abkürzung